Ženská dvouhra Mallorca Open 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla lotyšská světová dvacítka Anastasija Sevastovová.

Turnajová sedmička Lucie Šafářová postoupila přes bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou do svého prvního čtvrtfinále v sezóně 2018. Snížila tím pasivní poměr vzájemných utkání na 2–6. Mezi poslední osmičkou hráček však nestačila na Mariovou.

Vítězkou se stala nenasazená Němka Tatjana Mariová, jež ve svém premiérovém finále na túře WTA zdolala obhajující turnajovou trojku Anastasiji Sevastovovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Ve 30 letech si na okruhu WTA Tour připsala premiérové turnajové vítězství z dvouhry, které znamenalo postup na 48. příčku klasifikace, dvě místa za osobním maximem. Před turnajem si zahrála pouze jedno kariérní semifinále na québeckém Coupe Banque Nationale 2017. Sevastovová se po prohře v pátém kariérním finále propadla o jedno místo na 21. pozici.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2018
WTA Tour 2018